Giza – miasto w Egipcie
 Giza – prowincja gubernatorska w Egipcie
 Giza – polski herb szlachecki
 (5249) Giza – planetoida
 Asiagomphus giza – gatunek ważki

 Osoby o nazwisku Giza
 Abelard Giza (1980–), artysta kabaretowy, reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta
 Andrzej Giza (1975–), działacz kultury, dziennikarz
 Anna Giza-Poleszczuk (1955–), socjolog
 Antoni Giza (1947–2005), historyk i bałkanista
 Hanna Maria Giza (1948–), dziennikarka radiowa, aktorka, autorka adaptacji i reżyser słuchowisk radiowych
 Jakub Giza (1980–), operator filmowy
 Jerzy Giza (1957–), pedagog, publicysta historyczny, działacz niepodległościowy
 Józef Giza (1887–1965), generał brygady Wojska Polskiego
 Maciej Giza (1986–), lekkoatleta
 Piotr Giza (1980–), piłkarz, reprezentant Polski